Милорадовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Милорадовка — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2004 году.

Россия 
 Милорадовка — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.

Украина 
 Милорадовка — посёлок в Криничанском районе Днепропетровской области.